Il singolare maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Johan Carlsson 6-3, 6-1.

Teste di serie

 David Pate (quarti di finale)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Matt Anger (terzo turno)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (Campione)
 Johan Carlsson (semifinali)
 Todd Witsken (secondo turno)
 Bud Schultz (primo turno)

 Kelly Jones (terzo turno)
 Greg Holmes (secondo turno)
 John Sadri (terzo turno)
 Marty Davis (terzo turno)
 Scott Davis (terzo turno)
 Glenn Michibata (primo turno)
 Jim Grabb (secondo turno)
 Derrick Rostagno (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1986